Никола́й Василе́вский:
 
 Василевский, Николай Павлович (в монашестве Тихон; 1867—1926) — русский священнослужитель, архиепископ Русской Православной Церкви, обновленческий митрополит.